

Модлібожиці — місто в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Модлібожиці — гміна в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Модлібожиці — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Модлібожиці — село в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства